Hubertusgraben heißen Gewässer:

 Hubertusgraben (Leitenbach), rechter Zufluss des Leitenbachs (zum Aalbach) unterhalb von Remlingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Hubertusgraben (Sülzbach), rechter Zufluss des Sülzbachs (zum Oberrhein) vor dem Alten Forsthaus, Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hubertusgraben (Wettebach), linker Zufluss des Wettebachs (zum Argenseebach, zur Wolfegger Ach) bis Gebrazhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hubertusgraben (Wurzacher Ach), linker Zufluss der Wurzacher Ach nach Reichenhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hubertusbach